Мальтийская Премьер-лига 2006/2007 () — 92-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 19 августа 2006 года и закончился 13 мая 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

2006/2007
Мальта
Мальта
2006 год на Мальте
2007 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007